Nick Kyrgios era il detentore del titolo ma ha superato il limite di età per partecipare ai tornei juniores.

Alexander Zverev ha sconfitto in finale Stefan Kozlov per 6-3, 6-0.

Teste di serie

  Alexander Zverev (campione)
  Stefan Kozlov (finale)
  Johan-Sébastien Tatlot (primo turno)
  Roman Safiullin (primo turno)
  Michael Mmoh (secondo turno)
  Filippo Baldi (primo turno)
  Quentin Halys (semifinale)
  Daniil Medvedev (terzo turno)

  Kamil Majchrzak (quarti di finale) 
  Andrej Rublëv (quarti di finale) 
  Hyeon Chung (quarti di finale) 
  Duck Hee Lee (terzo turno) 
  Lucas Miedler (secondo turno) 
  Jumpei Yamasaki (secondo turno) 
  Marcelo Zormann da Silva (terzo turno) 
  Naoki Nakagawa (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2014